Rusca se poate referi la:

Localități din România 
 Rusca - localitate din județul Caraș-Severin
 Rusca - localitate din județul Suceava
 Rusca - localitate din județul Vaslui
 Rusca Montană - localitate din județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume

Localități din Republica Moldova 
Rusca - localitate din raionul Hîncești

Râuri 
 Râul Rusca (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume proprii
Toponime românești